Ааро́н Падилья Гутье́ррес (; 10 июля 1942, Мехико — 14 июня 2020, Гвадалахара) — мексиканский футболист, левый нападающий. Отец другого футболиста, Аарона Падильи Моты.

Карьера 
Аарон Падилья начал карьеру в клубе УНАМ Пумас, в основной состав команды попав при новом аргентинском тренере Ренато Чезарини. Он дебютировал в основе команды 2 сентября 1962 года в матче против «Толуки», где забил победный гол. За клуб футболист играл до 1972 года, при этом наибольшим достижением в этот период стало второе место, завоёванное в 1968 году. Затем Падилья играл за «Атланте» и «Веракрус». Завершил карьеру Аарон в 1975 году в «Пумасе», с которым выиграл Кубок Мексики.

Падилья был участником двух чемпионатов мира. В 1966 году он сыграл все три игры, а его команда заняла третье место в группе. Четыре года спустя Мексика дошла до четвертьфинала, а Аарон сыграл три из четырёх встреч на первенстве.

После завершения карьеры, Аарон ушёл из футбола. Он работал в автомобильной компании, где дослужился до должности генерального директора. Но затем возвратился в футбол, будучи членом правления клубов «Атланте» и «Торос Неса». А при его работе спортивным директором «Пумаса» с 2003 по 2006 год, клуб выиграл Клаусуру и Апертуру в 2004 году. Также с 1992 по 2002 год он руководил дисциплинарной комиссией и с 2006 по 2012 год судейской комиссией в Федерации футбола Мексики. В последние годы жизни Аарон страдал из-за болезни Альцгеймера. В 2018 году футболист был включён в Зал Слава Мексиканского футбола. В 2020 году Падилья умер через несколько дней, после того как ему поставили диагноз COVID-19.

Международная статистика

Достижения 
 Победитель Чемпионата наций КОНКАКАФ: 1965
 Обладатель Кубка Мексики: 1974/1975

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Матчи Падильи за сборную Мексики

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Веракрус»